Die 206. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  206. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  206. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  206ª Divisione costiera (Königreich Italien)
  206. Division (Japanisches Kaiserreich)
  206. Schützendivision (Sowjetunion), 1945 in Österreich eingesetzt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern